Kopparbo kan avse:

 Kopparbo (Norrköping) – en ort i Norrköpings kommun
 Kopparbo (lägerplats) – en permanent lägerplats i Smedjebackens kommun